Rada Najwyższa Narodowa – centralna władza cywilna podczas insurekcji kościuszkowskiej
 Rada Najwyższa Rządowa Litewska – najwyższa władza wykonawcza Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasie insurekcji kościuszkowskiej
 Rada Najwyższa Narodowa – rząd powstańczy w czasie powstania listopadowego (od 21 grudnia 1830 do 30 stycznia 1831) 
 Rada Narodowa Lwowska (1848)
 Rada Narodowa (1916–1917) – reprezentacja polityczna stronnictw Królestwa Polskiego
 Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego (1918–1920)
 Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej – substytut parlamentu RP na uchodźstwie w latach 1939–1990
 Rada Narodowa (PRL) – terenowy organ władzy państwowej w PRL

 Poza Polską
 Rada Narodowa – wyższa izba bikameralnego parlamentu Bhutanu
 Rada Narodowa –  organ władzy wykonawczej w brytyjskim Mandacie Palestyny
 Rada Narodowa – jednoizbowy parlament Księstwa Monako
 Rada Narodowa – izba wyższa parlamentu namibijskiego
 Rada Narodowa – jednoizbowy parlament księstwa Monako
 Rada Narodowa – jednoizbowy parlament Słowacji
 Rada Narodowa – izba niższa parlamentu Austrii
 Czechosłowacka Rada Narodowa
 Ukraińska Rada Narodowa

Zobacz też:
 Rząd Narodowy